Bailleul puede hacer referencia a: 

 Bailleul (Bélgica), antigua comuna francófona de Bélgica, actualmente Estaimpuis (provincia de Hainaut).
 Bailleul (Eure), antigua comuna francesa del departamento de Eure, hoy integrada en Chavigny-Bailleul.
 Bailleul (Norte), comuna francesa del Flandes francés, en el departamento de Norte.
 Bailleul (Orne), comuna francesa del departamento de Orne.
 Bailleul (Sena Marítimo), antigua comuna francesa del departamento del Sena Marítimo, hoy integrada en Bailleul-Neuville.
 Bailleul (Somme), comuna francesa del departamento de Somme.